Stoléru ou Stoleru est un patronyme roumain qui correspond au mot d'origine slave « stoler », qui désigne un menuisier, un ébéniste.

Personnalités 
Stoléru est un nom porté notamment par :
 Lionel Stoléru (1937-2016), homme politique français ;
 Serge Stoléru (1952-2020), médecin, psychiatre, chercheur ;
 Josiane Stoléru (1949-), actrice française ;
 Emmanuelle Wargon, née Stoléru (1971-), haute fonctionnaire, femme politique et représentante d'intérêts française.

Homonymie de patronyme